62 – rok
 62 p.n.e.
 62 (liczba)